Vallejuelo kan syfta på:

Dominikanska republiken 

 Vallejuelo (kommun), San Juan, 
 Vallejuelo (ort), San Juan,